Rifaʿi ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Munʿim ar-Rifaʿi (1917–1985), jordanisch-libanesischer Politiker und Dichter, Premierminister von Jordanien

 Zaid ar-Rifaʿi (* 1936), jordanischer Politiker und Premierminister